Мирчешти има више значења:

 Мирчешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Мирчешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Мирчешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Мирчешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији